Колонија ел Мирадор има више значења:

 Колонија ел Мирадор (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Тенанго дел Аире), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ел Мирадор, Барио дел Канал (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ел Мирадор, Љано дел Ехидо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Сан Хорхе Нучита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија ел Мирадор (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику